Cigelam (Babakancikao)
 Cigelam (Ciruas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing